Pyramiden kan syfta på:

 Pyramiden – för byggnadsverken i Egypten och annorstädes, se Pyramid
 Pyramiden – för den geometriska figuren, se Pyramid (geometri)
 Pyramiden (bok) – en bok av Henning Mankell
 Pyramiden (film) – en svensk film från 2007
 Pyramiden - Gåtan vid Nilens strand – ett datorspel från Levande Böcker och Knowledge Adventure

Geografi

Antarktis 

 Pyramiden, Västantarktis, 
 Pyramiden Nunatak, nunatak,

Svalbard och Jan Mayen 

 Pyramiden (berg i Svalbard och Jan Mayen), Spitsbergen, 
 Bikuben (berg i Svalbard och Jan Mayen), Spitsbergen, 
 Pyramiden (ort) – en rysk by på Spetsbergen fram till 1998

Sverige 

 Pyramiden, Kebnekaise, bergstopp i Kebnekaisemassivet,  Norrbottens län, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar